Вардереся́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Вардересян, Вардуи Карапетовна (1928—2015) — армянская советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 Вардересян, Ованес (род. 1989) — армянский борец греко-римского стиля.